Jan Gołuchowski (zm. 1542) – sędzia ziemski sandomierski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Jan Kazimierz Gołuchowski – marszałek Trybunału Głównego Koronnego, starosta radomski, stolnik mielnicki
 Jan Nepomucen Gołuchowski (zm. 1808) – podwojewodzi wiślicki, major wojsk koronnych